Адам Драјвер (; Сан Дијего, 19. новембар 1983) амерички је глумац најпознатији по улогама у Кајла Рена у филму Звездани ратови — епизода VII: Буђење силе и Адама Саклера у ТВ серији Девојке, која му је донела три номинације за награду Еми у категорији "Најбољи споредни глумац у хумористичкој серији". Године 2014. освојио је Волпи пехар за најбољег глумца у главној улози за филм Гладна срца. Од 2002. до 2005. године служио је у Маринском корпусу САД, где је имао чин разводника.

Филмографија 

|- 
|2010.|| Не знате ви Џека ||-{You Don't Know Jack}-||Глен Стетсон||ТВ филм
|-
|2011.|| Џеј Едгар ||-{J. Edgar}-||Волтер Лајл||
|-
|2012.|| Гејба ||-{Gayby}-||Нил||
|-
|2012.|| ||-{Not Waving But Drowning}-||Адам||
|-
|2012.|| Линколн ||-{Lincoln}-||Самјуел Беквит||
|-
|2012.|| Франсес Ха ||-{Frances Ha}-||Лев Шапиро||
|-
|2013.|| Плава птица ||-{Bluebird}-||Волтер||
|-
|2013.|| У глави Луина Дејвиса ||-{Inside Llewyn Davis}-||Ал Коди||
|-
|2013.|| Стазе ||-{Tracks}-||Рик Смолан||
|-
|2013.|| Шта ако? ||-{What If}-||Алан||
|-
|2014.|| Гладна срца ||-{Hungry Hearts}-||Џуд||Волпи пехар за најбољег глумца у главној улози
|-
|2014.|| Сад те остављам ||-{This Is Where I Leave You}-||Филип Алтман||
|-
|2015.|| Све што млади воле ||-{While We're Young}-||Џејми Меси||
|-
|2015.|| Звездани ратови — епизода VII: Буђење силе ||-{Star Wars: The Force Awakens}-||Кајло Рен||
|-
|2016.|| Поноћни специјал ||-{Midnight Special}-||Пол Севијер||
|-
|2016.|| Тишина ||-{Silence}-||Франсиско Гарупе||
|-
|2016.|| Патерсон ||-{Paterson}-||Патерсон||
|-
|2017.|| Звездани ратови — епизода VIII: Последњи џедаји ||-{Star Wars: The Last Jedi}-||Кајло Рен||
|-
|2018.|| Црни члан КККлана ||-{BlacKkKlansman}-||детектив Филип „Флип” Зимерман||
|-
|2018.|| Човек који је убио Дон Кихота ||-{The Man Who Killed Don Quixote}-||Тоби Грисони||  
|-
|2019.|| Мртви не умиру ||-{The Dead Don't Die}-||Роналд Питерсон||
|-
|2019.|| Прича о браку ||-{Marriage Story}-||Чарли Барбер||
|-
|2019.|| Звездани ратови — епизода IX: Успон Скајвокера ||-{Star Wars: The Rise of Skywalker}-||Кајло Рен||
|-
|2021.|| Последњи двобој ||-{The Last Duel}-||Жак Ле Гри||
|-
|2021.|| Гучијеви ||-{House of Gucci}-||Маурицио Гучи||
|-
|2023.|| 65 ||-{65}-|| Милс ||
|-
|2023.|| Ферари ||-{Ferrari}-||Енцо Ферари||
|-
|- bgcolor="#e6e6fa" align="center"
|colspan=5| Улоге у ТВ серијама
|-
|2010.|| Дивне сестре Малејди ||-{The Wonderful Maladys}-||Зед||пилот епизода
|-
|2010.|| Необичне методе ||-{The Unusuals}-||Вил Слански||епизода: -{The E.I.D.}-
|-
|2010.|| Ред и закон ||-{Law & Order}-||Роби Викери||епизода: -{Brilliant Disguise}-
|-
|2012–2017.|| Девојке ||-{Girls}-||Адам Саклер||номинација – Награда Еми за најбољег споредног глумца у хумористичкој серији (2013–15)
|-
|2015.|| Симпсонови ||-{The Simpsons}-||Адам Саклер (глас)||епизода: -{Every Man's Dream}-
|-
|2016, 2018, 2020.|| Уживо суботом увече ||-{Saturday Night Live}-||самог себе||3 епизоде
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1983.
Људи из Сан Дијега
Амерички глумци
Добитници награде Сатурн
Добитници Волпи пехара‎
Глумци у Ратовима звезда